Kampen ist:

 Kampen (Niederlande), eine Hansestadt in der niederländischen Provinz Overijssel
 Kampen (Friesland), Ortschaft in der niederländischen Provinz Friesland
 Kampen (Sylt), eine Gemeinde auf der Insel Sylt
 ein Ortsteil der Gemeinde Nordleda im Landkreis Cuxhaven
 ein Ortsteil der Gemeinde Nützen im Kreis Segeberg
 ein Ortsteil der Gemeinde Welle im Kreis Harburg
 Kampen, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Kąp (Giżycko), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 die schwedische Bezeichnung für Kamppi, einen Stadtteil von Helsinki
 Kampen (Oslo), ein Stadtteilgebiet von Gamle Oslo, einem Bezirk in Oslo
 Kampen (Stavanger), ein Stadtteilgebiet in Stavanger
 Kampen (Berg), eine Gruppe aus drei Gipfeln in den Tegernseer Bergen
 Kampen (Nunatak), Nunatak im Enderbyland, Antarktika
 Kampen (Album), ein Album des schwedischen Black-Metal-Projekts Arckanum
 Kampen, ein germanischer Stamm im 2. Jh., siehe Kampoi

Kampen ist der Familienname folgender Personen:

 Alfried Kampen (* 1961), deutscher Jurist, Präsident des Landesarbeitsgerichts Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Campen
 Kampe
 Kämpen
 Kampenn
 Van Kampen